Hugo Van Driessche (Zele, 11 april 1953) is een Vlaams-Belgische ambtenaar.

Hij was kabinetschef van de Volksunie- (en spirit)ministers Hugo Schiltz, Johan Sauwens en Paul Van Grembergen. 

Belgisch kabinetschef